Очаки — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.

География 
Расположен к юго-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины аулов: на севере — развалины аула Чууш, на северо-западе — развалины аула Кереты, на востоке — развалины аула Зенгали.

История 
Аул Очаки был ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году людям было запрещено селиться в данном районе.

Примечания

Ссылки 
 AKKA | Координаты населенных пунктов Галанчожского района, в которых проживали аккинцы 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне